Клютома:

 Клютома (приток Серены) — река в России, протекает в Калужской области;
 Клютома (приток Жиздры) — река в России, протекает в Калужской области.